Майбах () — немецкая фамилия.

 Майбах, Альберт (1822—1904) — немецкий политик.
 Майбах, Вильгельм (1846—1929) — немецкий инженер-конструктор и предприниматель.
 Майбах, Карл (1879—1960) — немецкий инженер-конструктор и предприниматель, сын Вильгельма Майбаха.
 Maybach — немецкая автомобильная компания, основанная Вильгельмом и Карлом Майбах, впоследствии марка легковых автомобилей компании Daimler.